Mondsee, osztrák település
Mondsee, osztrák tó